Opeas är ett släkte av snäckor som beskrevs av Thiele 1933. Opeas ingår i familjen sylsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sylsnäckor
Opeas